Le sigle PMJ peut faire référence à :

 « personnage du maître de jeu » (PMJ) : personnage non-joueur, dans un jeu de rôle ;
 personnalité morale et juridique, en droit français ;
 Postmodern Jukebox, un ensemble musical des États-Unis d'Amérique ;
 le code de langue ISO 639-3 du primi du Sud ;
 P.M.J. éditions, une ancienne maison d'édition de bande dessinée, fondée par Pierre-Marie Jamet, disparue en 2003.